Jméno a příjmení Josef Kratochvil se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Kratochvil (filozof) (1882–1940) – český filozof, pedagog a publicista
 Josef Kratochvil (pedagog), používající pseudonym J. K. Baby (1915–2001) – český pedagog, skaut a spisovatel, syn předešlého
 Josef Kratochvil, používající pseudonym Jef Kratochvil (1943–2018) – český fotograf, zejména divadelní, syn předešlého

Podobné jméno 
 Josef Kratochvíl